Boston Braves (MLB), squadra di baseball della Major League Baseball in seguito diventata Atlanta Braves
 Boston Braves (NFL), squadra di football americano della National Football League in seguito diventata Washington Redskins
 Boston Braves (AHL), squadra di hockey su ghiaccio della American Hockey League
 Boston Braves RLFC, squadra di rugby della American National Rugby League